Kuhlmann ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Astrid Kuhlmann (* 1967), deutsches Fotomodell
 Brigitte Kuhlmann (1947–1976), deutsche Terroristin
 Bruno Kuhlmann (* 1963), deutscher Maler und Installationskünstler
 Carl Kuhlmann (1899–1962), deutscher Schauspieler
 Caspar Kuhlmann (1926–1990), deutscher Pädagoge und Bildungsplaner
 Christiane Kuhlmann (* 1967), deutsche Kuratorin
 Detlef Kuhlmann (* 1954), deutscher Sportpädagoge
 Dörte Kuhlmann (* 1968), deutsche Architektin, Autorin und Kuratorin
 Elisabeth Kuhlmann (1901–1987), deutsche Schauspielerin
 Ellen Kuhlmann (* 1957), deutsche Gesundheitswissenschaftlerin und Autorin
 Ernst Kuhlmann (1916–1940), deutscher Theologiestudent und Märtyrer
 Franz Kuhlmann (1877–1965), deutscher Unternehmer
 Frauke Kuhlmann (* 1966), deutsche Fußballspielerin
 Frédéric Kuhlmann (1803–1881), französischer Chemiker und Industrieller
 Friedrich Kuhlmann, Pseudonym von Otto Kühne (1893–1955), deutscher Politiker (KPD) und Widerstandskämpfer
 Friedrich Kuhlmann (* 1939), deutscher Agrarökonom
 Fritz Kuhlmann (1857–1941), deutscher Kunsterzieher und Schriftpädagoge
 Georg Kuhlmann (1812–1876), deutscher Utopist und Konfident
 Georg Carl Kuhlmann (1805–1868), deutscher Orgelbauer
 Harald Kuhlmann (* 1943), deutscher Schauspieler und Theaterautor

 Helga Kuhlmann (* 1957), deutsche Theologin
 Helmut Kuhlmann (1940–2022), deutscher Politiker (CDU)
 Jakob Kuhlmann (um 1630–nach 1699), deutscher Theaterprinzipal
 João Geraldo Kuhlmann (1882–1958), brasilianischer Botaniker
 Johann Dietrich Kuhlmann (um 1775–1846), deutscher Orgelbauer
 Karl Kuhlmann (1877–1963), deutsch-schweizerischer Elektrotechniker und Hochschullehrer
 Katharina Kuhlmann (* 1977), deutsche Fernsehmoderatorin
 Kirsten Kuhlmann (* 1969), deutsche Juristin und Richterin
 Norbert Kuhlmann (1934–2017), deutscher Mathematiker
 Otto Kuhlmann (1873–1948), deutscher Architekt
 Otto Kuhlmann (Schauspieler) (1909–1991), deutscher Schauspieler, Regisseur und Opernsänger
 
 Prince Kuhlmann (* 1990), deutscher Schauspieler
 Quirinus Kuhlmann (1651–1689), deutscher Schriftsteller
 Robin Kuhlmann (* 1990), deutscher Faustballspieler
 Sabine Kuhlmann (* 1970), deutsche Politik- und Verwaltungswissenschaftlerin
 Thomas Stamm-Kuhlmann (* 1953), deutscher Historiker
 Torben Kuhlmann (* 1982), deutscher Kommunikationsdesigner, Illustrator und Bilderbuchautor
 Ulrich Kuhlmann (* 1940), deutscher Schauspieler
 Ulrike Kuhlmann (* 1957), deutsche Bauingenieurin
 Werner Kuhlmann (1921–1992), deutscher Kriminalbeamter, Gewerkschafter und Politiker (SPD)

 Wolfgang Kuhlmann (* 1939), deutscher Philosoph

Siehe auch 
 Lucie Kuhlmann, rote Rebsorte
 Elisabeth Kulmann (1808–1825), deutsch-russische Dichterin
 Kuhlman
 Kühlmann

Weblinks 
 Kuhlmann bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname